LObjectiu de Desenvolupament Sostenible 7 (Objectiu 7 o ODS 7) tracta sobre aliances per als objectius i és un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides en 2015.

L'ODS 5 és: “Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots”. L'Objectiu té metes que cal assolir pel 2030. El progrés cap a eixes metes es mesurarà mitjançant indicadors.

Organitzacions 
Hi ha cinc agències de custòdia de l'ODS 7 que, juntes, van publicar el 2012 l'Informe de progrés energètic més recent:
 Agència Internacional de l'Energia (IEA)
 Agència Internacional de l'Energia Renovable
 United Nations Statistics Division]
 Banc Mundial (BM) 
 Organització Mundial de la Salut (OMS)

Referències 

Objectius de Desenvolupament Sostenible